Alberta kan syfta på:

 Alberta (namn) – ett kvinnonamn
 Alberta (växter) – ett släkte måreväxter

Geografi

Kanada 

 Alberta, provins,

USA 

 Alberta, Virginia, i Brunswick County, Virginia, 
 Alberta, Minnesota, ort, Stevens County, 

Robotskapade USAförgreningar